Daemen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Daniel Daemen, (* 1977), belgischer Jazzmusiker
 Joan Daemen (* 1965), belgischer Kryptologe
 Oliver Daemen (* 2002), niederländischer Weltraumtourist, jüngster Raumfahrer